Robbins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mark B. Robbins
 Charles Albert Summer Robbins
 James Watson Robbins
 Robert K. Robbins